Pa amb pimentó de piquillo era un plat típic dels pobres, fet a la Marina, que consistia en pa amb oli decorat amb un pimentó de piquillo. Avui en dia no se'n veu molt però és simbòlic de la pobresa.

Gastronomia de la Marina Alta
Plats amb pa